Okręty US Navy o nazwie USS "Inflict":
 Pierwszy "Inflict" (AM-251) był trałowcem typu Admirable, który był w służbie w latach 1944-1946.
 Drugi "Inflict" (AM-456) był trałowcem typu Aggressive, który był w służbie w latach 1954-1990.
Inflict